Viggianello (Francja)
 Viggianello (Włochy)